Het tennistoernooi Australian Open werd in 2014 bij de vrouwen voor de 88e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 13 tot en met 25 januari 2014.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster Viktoryja Azarenka uit Wit-Rusland was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale zonder een set te hebben hoeven prijsgeven. Daar moest zij evenwel haar meerdere erkennen in de als vijfde geplaatste Poolse Agnieszka Radwańska die, anders dan in het oprukkende power-tennis, door middel van afwisseling en subtiliteiten het spel van de Wit-Russin wist te ontregelen, om haar in drie sets te kloppen.

Met het eerste reekshoofd, de Amerikaanse Serena Williams was het al in de vierde ronde slecht afgelopen. Die werd verrassend onschadelijk gemaakt door de als veertiende geplaatste Servische Ana Ivanović. Ook het derde reekshoofd, de Russin Maria Sjarapova, werd in de vierde ronde uitgeschakeld, door de als twintigste geplaatste Slowaakse Dominika Cibulková die als eerste Slowaak (m/v) naar een grandslamfinale doorstoomde.

In de eindstrijd bleek Cibulková niet opgewassen tegen de ervaring van het vierde reekshoofd Li Na uit China. De finale werd met 7–6 en 6–0 beslist in het voordeel van de Chinese, die haar derde Australian Open-finale eindelijk met succes kon besluiten. Het was haar achtste WTA-titel, de tweede grandslamtitel, na Roland Garros in 2011.

De Belgische Kirsten Flipkens, als achttiende geplaatst, bereikte de tweede ronde. Daarin moest zij de duimen leggen voor de Australische Casey Dellacqua. Haar landgenote Yanina Wickmayer kwam ook niet verder dan de tweede ronde, door verlies van de Amerikaanse Alison Riske. De derde Belgische, Alison Van Uytvanck, die voor het eerst aan de hoofdtabel van een grandslamtoernooi meedeed, strandde al in de eerste ronde.

De enige Nederlandse deelneemster, Kiki Bertens, sneuvelde eveneens in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bron 
  Toernooischema WTA

Australian Open
ITF-toernooi in 2014